hrabstwo Eddy (ang. Eddy County) w USA, w stanie Nowy Meksyk
 hrabstwo Eddy (ang. Eddy County) w USA, w stanie Dakota Północna